Гасанзаде () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Гасанзаде, Говхар (род. 1969) — композитор, автор множества песен исполнителей азербайджанской эстрады.
 Гасанзаде, Джахангир Али оглы (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Гасанзаде, Нариман Алимамед оглы (род. 1931) — азербайджанский поэт и драматург.